Saint Thuribe peut désigner plusieurs saints des Églises chrétiennes :
 Thuribe du Mans (), évêque du Mans, à ne pas confondre avec ;
 Thuribe II du Mans (), également évêque du Mans de 490 à 497, les deux sont célébrés le 16 avril ;
 Thuribe d'Astorga († 460 ou 476), évêque d'Astorga ; célébré localement le 16 avril ;
 Thuribe de Palencia († vers 525), fondateur du monastère de Santo Toribio de Liébana dans la Cantabrie, non loin des Asturies ; célébré localement le 16 avril.
 Thuribe de Mogrovejo (°1538 - † 1606), second archevêque de Lima et saint de l'Église catholique, célébré le 23 mars.